Para je lahko:

 Para, svetovni cikel v hinduizmu
 para - agregatno stanje
 para - stotina jugoslovanskega dinarja
 Rio Para - reka
 Para - zvezna država Brazilije